Вале́рия Серге́евна Козло́ва (род. 22 января 1988 года, Москва) — российская певица, музыкант, актриса. Участница поп-рок-группы «Ранетки» (2005—2008) и коллектива «5sta Family» (2015—2017).

Биография 
Валерия Козлова родилась 22 января 1988 года в Москве. Двенадцать лет занималась в детском ансамбле «Буратино», где научилась танцевать, петь и играть на ударных инструментах. На одном из выступлений в составе ансамбля Валерию заметил продюсер Сергей Мильниченко и пригласил в свой новый музыкальный проект.

2005—2008: «Ранетки» 
С 2005 по 2008 год была вокалисткой и барабанщицей группы «Ранетки», а также снималась в одноимённом телесериале производства канала СТС. За три года работы в коллективе записала альбом под одноимённым названием, синглы ко второму альбому «Пришло наше время», а также снялась в клипах «Она одна» (2006), «О тебе» (2007), «Ангелы» (2008). В 2006 году певица принимала участие в записи альбома «Властелины Вселенной» московской панк-рок-группы «Тараканы!».

1 ноября 2008 года Козлова дала последний концерт в составе группы «Ранетки», который состоялся в ДС Лужники, после чего покинула коллектив из-за конфликта с продюсером Мильниченко. По итогам 2008 года получила «Народную премию» Украины «Телезвезда» в номинации «Открытие года».

2009—2011: сольная карьера: «ЛеРа», «Лера Лера» 
В 2009 году Козлова начала сольную карьеру под псевдонимом «ЛеРа». Её продюсером выступил Гела Романовский. В начале года певица представила дебютную сольную песню под названием «Было или не было», которую написал Павел Виноградов. Первый сольный концерт ЛеРы состоялся 20 февраля 2009 года в Самаре. Осенью была представлена концертная программа «Дай мне знак», в которую вошло 15 сольных композиций исполнительницы. В конце того же года певица сменила псевдоним на «Лера Лера» и начала сотрудничество с Юрием Бардашем (Лейбл «KRUZHEVA Music»). В том же году снялась в клипе группы Quest Pistols на песню «Он рядом».

В марте 2010 года Лера Лера представила дебютный сольный клип на песню «Волчица», режиссёром которого выступил Юрий Бардаш. Премьера видео состоялась на телеканале MTV. В мае того же года вышел второй видеоклип на сингл «Неприятно». 20 ноября в московском клубе «Икра» состоялась презентация дебютного альбома певицы «Дай мне знак», который выпустил лейбл Navigator Records. Диск занял шестую строчку в номинации «Лучший альбом» по результатам голосования «Русский ТОП 2010». Осенью вышел третий сольный клип Леры Леры на песню «Безопасный секс», а также состоялся релиз компьютерной игры «LERALERA. Школа начинающей звезды». В том же году, после съёмок в нескольких сериях пятого сезона, Козлова покинула сериал «Ранетки».

В июле 2011 года совместно с группами «Нервы» и «Хаки» отправилась в совместный тур «Лето, плавки, рок-н-ролл!», после чего объявила о завершении сольной карьеры.

В мае 2014 года Козлова совместно с Никитой Горюком выпустила песню «Я тону».

2015—2017: 5sta Family 
23 мая 2015 года участники группы 5sta Family сообщили, что Козлова стала новой участницей коллектива. 8 июля вышел сингл «Метко», который стал первой песней группы с участием Козловой. 21 января 2016 года вышел второй сингл «Стирая границы». 6 мая 2016 года вышла композиция «Футболка», а 24 мая того же года — видеоклип.

24 января 2017 года 5sta Family выпустили сингл «Везувий». 30 апреля 2017 года вышел сингл и клип «Многоэтажки». 5 ноября в своём аккаунте в Instagram Козлова сообщила, что 2 декабря в Нижнем Новгороде состоится последний концерт с её участием в составе группы 5sta Family.

2017—2019: KURAGA 

В мае 2017 года бывшие участницы «Ранеток» создали канал на YouTube KURAGA, посвящённый их жизни после окончании деятельности группы. Параллельно с этим девушки начали работу над воссоединением группы в составе Козловой, Третьяковой, Огурцовой, Байдавлетовой, Рудневой. Позднее последняя отказалась от участия в перезапуске. Также у проекта начались проблемы из-за угроз со стороны бывшего продюсера «Ранеток» Сергея Мильниченко.

29 июня 2019 года Козлова вместе с Третьяковой, Огурцовой и Байдавлетовой, выступила на фестивале «Поколение NEXT» в Сочи.

2019—2020: «НЮТА&ЛЕРА» 

8 ноября 2019 года Козлова сообщила о создании музыкального дуэта под названием «НЮТА&ЛЕРА» вместе с Анной «Нютой» Байдавлетовой под лейблом «Warner Music Russia». 14 февраля 2020 года состоялась премьера первой песни «Мой мальчик». Летом 2020 года Байдавлетова на странице в Instagram объявила о закрытии проекта по своей инициативе.

Дискография

Студийные альбомы 
 «Ранетки» (2006) — в составе группы «Ранетки»
 «Дай мне знак» (2010)

Бэк-вокал 
 «Властелины Вселенной» (2006) — альбом группы «Тараканы!»

Саундтрек 
 «Ранетки: Оригинальный саундтрек» (2008) — официальный саундтрек-альбом к сериалу «Ранетки»

Песни

Видеография

Туры 
 «ЛеРа» (2009)
 «Дай мне знак» (2010) — тур в поддержку дебютного альбома
 «Лето, плавки, рок-н-ролл!» (2011) — совместно с группами Хаки и Нервы
 «Звёзды Русского Радио» (2016) — в составе группы 5sta Family

Награды и достижения

Фильмография 

2 эпизода
224 эпизода
Озвучивание
8 эпизодов
Озвучивание

Телевидение

Игры 
 «Ранетки» (2008) — PIPE Studio, Новый диск
 «Ранетки: Мобильная игра» (2008) — HeroCraft
 «LERALERA. Школа начинающей звезды» (2010) — Cateia Games, Akella

Примечания

Источники

Комментарии 

Музыканты группы «Ранетки»
Поп-вокалисты России